Списак манастира Српске православне цркве, сређен је по епархијама. Многи српски манастири су добили своје презентације на интернету па су поред неких додати и линкови.

Српска православна црква има велики број манастира. Многи од ових манастира су настали у време Немањића (12. век) и имају иконе и фреске од изузетног значаја и вредности за целокупну светску културу, а нарочито за хришћанску културу и цивилизацију. Стога је УНЕСКО на листу светске културне баштине до сада уврстио манастире: Високи Дечани, Студеница и Сопоћани, док се у поступку налазе и манастири: Грачаница и Пећка патријаршија, као и црква Богородице Љевишке у Призрену.

Архиепископија београдско-карловачка

Епархија банатска

Епархија бањалучка

Епархија бачка

Епархија бихаћко-петровачка

Епархија браничевска

Епархија британско-скандинавска

Епархија будимљанско-никшићка

Епархија будимска

Епархија буеносајреска

Епархија ваљевска

Епархија врањска

Епархија горњокарловачка

Епархија далматинска

Епархија диселдорфска и њемачка

Епархија жичка

Епархија западноамеричка

Епархија западноевропска

Епархија захумско-херцеговачка и приморска

Епархија зворничко-тузланска

Епархија источноамеричка

Епархија канадска

Епархија крушевачка

Епархија милешевска

Епархија нишка

Епархија новограчаничко-средњозападноамеричка

Епархија осјечкопољска и барањска

Епархија рашко-призренска и косовско-метохијска

Епархија славонска

Епархија сремска

Епархија темишварска

Епархија тимочка

Епархија шабачка

Епархија шумадијска

Митрополија аустралијско-новозеландска

Митрополија дабробосанска

Митрополија загребачко-љубљанска

Митрополија црногорско-приморска

МПЦ — Охридска архиепископија

Други

Види још 
 Списак манастира у Србији
 Православни манастири у Републици Српској
 Православни манастири у Федерацији Босне и Херцеговине

Референце

Литература

Спољашње везе 

 Манастири у Србији
 Православно хришћанство: Манастири Српске православне цркве
 Средњовековни манастири у Србији
 Снежана Шапоњић-Ашанин: Лечење у манастирима
 Радио телевизија Републике Српске: Јеремић-Унеско покушао да преименује српске манастире, 29.06.2011. 

 
Манастири Српске православне цркве
Манастири у Србији